Jacobus III van Majorca (1315-1349), koning van Majorca (1324-1344, daarna titulair)
 Jacobus III van Schotland (1451/1452-1488), koning van Schotland (1460-1488)
 Jacobus III van Cyprus (1473-1474), koning van Cyprus (1473-1474)
 Jacobus Frans Eduard Stuart (1688-1766), troonpretendent van het Verenigd Koninkrijk